

Geografia 
 Miejscowości w USA
 Globe – miasto w stanie Arizona, w hrabstwie Gila

 Gminy w USA
 Globe (ang. Globe Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Caldwell

Miejsca 
 The Globe Theatre – teatr w Londynie, działający w latach 1599–1642
 Shakespeare's Globe Theatre – teatr w Londynie otwarty w 1997, rekonstrukcja The Globe Theatre
 Stockholm Globe Arena – arena sportowa we Szwecji

Muzyka 
 globe – japońska grupa muzyczna, wykonująca muzykę z pogranicza j-popu i j-rocka
 The Globe – album rockowej grupy Big Audio Dynamite, wydany w 1991
 The Globe Unity Orchestra – big band free jazzowy

Nagrody 
 ang. Energy Globe Awards – międzynarodowa nagroda przyznawana za oszczędne korzystanie z zasobów naturalnych i wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii przez panel złożony z członków Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju Przemysłowego, Banku światowego, Europejską Radę Energii Odnawialnej
 ang. Golden Globe Awards, pol. Złoty Glob – nagroda filmowa i telewizyjna przyznawana przez Hollywood Foreign Press Association (HFPA)

Prasa 
 Le Globe – francuska gazeta wydawana między 1824 a 1832
 The Boston Globe – największy dziennik w Bostonie
 The Globe – kanadyjski tabloid założony w 1954 roku
 The Globe and Mail – kanadyjski dziennik z siedzibą w Toronto
 The Richmond Globe (oraz Boston Sunday Globe) – tygodnik wydawany w Richmond (Kalifornia) przez The Globe Newspaper Group

Przedsiębiorstwa 
 DigitalGlobe – amerykańskie przedsiębiorstwo dostarczające zdjęcia satelitarne i inne dane geoprzestrzenne
 Globe International – przedsiębiorstwo produkujące odzież surferów i skateboarderów
 Globe Telecom – przedsiębiorstwo telekomunikacyjne na Filipinach
 GLOBE – spółka (FHU Globe Sp. z o.o.) zajmująca wyposażaniem banków i placówek bankowych w Polsce i za granicą

Inne 
 ang. Luna-Glob, ros. Луна-Глоб, pol. Łuna-Głob – planowana rosyjska sonda kosmiczna
 ang. Globe, pol. globus – model ciała niebieskiego (najczęściej Ziemi) lub sfery niebieskiej w postaci kuli
 Program GLOBE – międzynarodowy program oświatowy
 Vendée Globe – samotne regaty bez zawijania do portu

Zobacz też 
 ujednoznacznienie dla hasła globus